Морвед Кларк (; МФА , ) — валлийская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Родилась 17 марта 1989 года в Швеции. В возрасте двух лет переехала с семьей в Пенарт, Уэльс. Выросла в Кардиффе. В 16 лет бросила школу после длительной борьбы с дислексией.

В 2009 году начала играть в театральных постановках.

С 2014 года также снимается в фильмах и телесериалах. В 2016 году сыграла одну из главных ролей в фильме «Любовь и дружба». В 2019 году сыграла главную роль в фильме «Святая Мод», за которую была номинирована на ряд премий, включая премию британского независимого кино в категории «Лучшая актриса» и BAFTA в категории «Восходящая звезда».

В декабре 2019 года стало известно, что Морвед сыграет Галадриэль в телесериале «Властелин колец: Кольца власти», который вышел в 2022 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки